Ledizione 1946-47 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti TE, che conquistò il suo ottavo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Deák del Szentlőrinci AC con 48 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Újpesti TE campione d'Ungheria 1946-47.
 Pereces TK e Testvériség SE retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
Campionato ungherese di calcio